Gloria betyder blandt andet stråleglans. Navnet kan henføre til flere artikler:

Musik 
 Gloria (album) − Lars Lilholt Bands 14. album
 Gloria (Umberto Tozzi-sang) – single af Umberto Tozzi fra 1979
 Gloria in excelsis Deo – doxologi
 Gloria Patri – doxologi

Film 
 Gloria (film fra 1916) − dansk film fra 1916, instrueret af Laurids Skands
 Gloria (film fra 1980) − instrueret af John Cassavetes
 Gloria (amerikansk film fra 1999) − remake instrueret af Sidney Lumet
 Gloria (portugisisk film fra 1999) − instrueret af Manuela Viegas

Personer 
Gloria er også et pigenavn, se Gloria (pigenavn). Blandt personer der bærer navnet er:

 Gloria Estefan − en amerikansk sangerinde
 Gloria Gaynor − en amerikansk sangerinde
 Gloria Jones − en amerikansk northern soul sangerinde
 Gloria Macapagal-Arroyo − Filippinernes præsident mellem 2001 og 2010
 Gloria Stuart − en amerikansk skuespillerinde
 Gloria Swanson − en amerikansk filmskuespillerinde

Andet 
 Gloria (firma) − en tysk producent af brandslukkere
 Gloria Biograf − en biograf på Rådhuspladsen i København